Vulcano (eiland), Italiaans eiland
Vulcano (band), Nederlandse band
Volcano (film), een Amerikaanse film